

Patronymes 
Vetrov (masculin ; ) ou Vetrova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Vetrova (1984-), joueuse de volley-ball russe
 Vera Vetrova (1986-), joueuse de volley-ball russe
 Vladimir Vetrov (1932-1985), lieutenant-colonel du KGB devenu agent double pour le compte de la DST

Patronyme russe